Alexandre Nascimento Costa Silva, noto come Xandre Silva – calciatore portoghese
 Diego Costa Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Larissa Costa Silva de Oliveira – modella brasiliana
 Luís Manuel Costa Silva – calciatore portoghese
 Oscarino Costa Silva – calciatore brasiliano